Barnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Barnasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Barnasjön (Kållerstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (2,4 ha)
Barnasjön (Torskinge socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (15,4 ha)
Barnasjön (Vederslövs socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Barnasjön (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Barnasjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,

Se även
 Barnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn